EAV steht als Abkürzung für:

 Eidgenössische Alkoholverwaltung, Bundesbehörde der Schweizerischen Eidgenossenschaft, zuständig für den Vollzug der Alkoholgesetzgebung in der Schweiz
 ehemaliges Eidgenössisches Amt für Verkehr (alter Name), seit 1980 Bundesamt für Verkehr
 Eignungsauswahlverfahren bei der Bundespolizei, der Polizei der Länder und dem Zoll
 Einnahmeaufteilungsverfahren im Verkehrsbereich, siehe Einnahmeaufteilung
 Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen im öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesen, siehe  Öffentlicher Haushalt
 Einsatz- und Ausbildungsverband, einen Verband der deutschen Marine
 Einzelarbeitsvertrag nach schweizerischem Obligationenrecht. OR 319ff
 Elektroakupunktur nach Voll, alternativmedizinische Methode
 Ente Autonomo Volturno, Eisenbahnunternehmen in Kampanien
 Entity-Attribute-Value-Modell, Datenmodell im Informationsmanagement
 Equine arteritis virus, Erreger der Equinen Arteritis, einer Viruserkrankung der Pferde
 Ergebnisabführungsvertrag im deutschen Steuer- und Gesellschaftsrecht
 Erste Allgemeine Versicherung, ehemaliges österreichisches Versicherungsunternehmen
 Erste Allgemeine Verunsicherung, ehemalige österreichische Pop-Rock-Band

Eav ist der Familienname folgender Personen:

 Kaing Guek Eav (1942–2020), Mitglied der Roten Khmer

Siehe auch:
 EAV-Triebwagen

EAV